Con il nome Malatesta Malatesta sono conosciuti i seguenti personaggi:

 Malatesta Malatesta (?-ante 1195), figlio di Giovanni, sposò Berta Traversari
 Malatesta Malatesta (Malatesta III Minore) (?-1197), figlio del precedente
 Malatesta I Malatesta detto "della Penna" (1183-1248), condottiero
 Malatesta da Verucchio (1212-1312), signore di Rimini
 Malatesta III Malatesta (1299-1364), signore di Rimini
 Malatesta Malatesta (?-1389), figlio di Giovanni dei conti di Sogliano
 Malatesta Malatesta (?-post 1402), figlio di Giovanni III Malatesta
 Malatesta IV Malatesta (1370-1429), signore di Pesaro
 Malatesta Malatesta (?-1452), figlio di Giovanni dei conti di Sogliano
 Malatesta Malatesta (?-1528), figlio di Carlo Malatesta marchese di Roncofreddo
 Malatesta Malatesta (?-post 1549), condottiero, figlio di Pandolfo IV Malatesta
 Malatesta Malatesta (?-1564), figlio di Leonida Malatesta marchese di Roncofreddo
 Malatesta Malatesta (1546-1576), figlio di Girolamo Malatesta
 Malatesta Malatesta, figlio di Roberto Malatesta
 Malatesta Malatesta (?-ante 1605), figlio di Galeotto Malatesta
 Malatesta Malatesta (?-post 1607), figlio di Labieno Malatesta
 Malatesta Malatesta, figlio di Cesare Malatesta
 Malatesta Malatesta (?-1650), figlio di Sempronio Malatesta dei conti di Sogliano

Note